James Barron peut désigner :
 James Barron  (1769-1851), officier de l' ;
  (né en 1955), reporter pour  ;
  (né en 1943), footballer anglais ;
  (1913-1999), footballer anglais.